Роберт Ліндстедт () — шведський тенісист, спеціаліст з парної гри — переможець Відкритого чемпіонату Австралії у парному розряді.

Ліндстедт тричі зазнавав поразки в фіналах Вімблдону разом із румуном Горією Текеу. Відкритий чемпіонат Австралії 2014 він виграв разом із поляком Лукашем Куботом.

Значні фінали

Фінали турнірів Великого шолома

Парний розряд: 4 (1–3)

Фінали Мастерс 1000

Парний розряд: 2 (1–1)

Посилання 
 Досьє на сайті Асоціації тенісистів-професіоналів

Виноски 

Шведські тенісисти
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2012
Переможці Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу
Переможці турнірів Великого шлему в парному розряді